Сан Енрике има више значења:

 Сан Енрике (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Енрике (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Енрике (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Енрике, Ел Кељј (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Енрике (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Енрике (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Енрике (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Енрике (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Енрике (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Енрике (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Енрике (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Енрике, Лос Мендоза (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Енрике (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Енрике (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Енрике (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Енрике (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Енрике (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Енрике (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Енрике (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Енрике (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Енрике, Ел Суспиро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Енрике (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Енрике (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Енрике (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Енрике (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Енрике (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Енрике (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Енрике (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Енрике (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Енрике (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Енрике (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Енрике (Кава), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Енрике (Тикул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Енрике (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику